If Stockholm Open 2012 — 44-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Стокгольме, Швеция, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 15 по 21 октября. Соревнование продолжала осеннюю зальную серию турниров в Европе.

Первой ракеткой одиночного соревнования стал Жо-Вильфрид Тсонга (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Томаш Бердых выигрывает 2й титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Жо-Вильфрид Тсонга уступает 2й финал в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марсело Мело выигрывает 1й турнир в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бруно Соарес выигрывает 4й турнир в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стокгольма

 Мировой тур ATP 2012

 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Швеции по теннису 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швеция
Теннис
Октябрь 2012 года
2012